Le district du Radnorshire (district of Radnorshire en anglais) est une ancienne zone de gouvernement local de deuxième niveau du pays de Galles.

Créé au  sous le nom de « district de Radnor » (district of Radnor en anglais) au sein du comté du Powys par le Local Government Act 1972, il est aboli le  en vertu du Local Government (Wales) Act 1994. Avec une partie du district de Glyndŵr, le borough de Brecknock et le district du Montgomeryshire, son territoire est constitutif du comté du Powys institué à partir du .

Géographie 
Le territoire du district relève du comté administratif du Radnorshire. Au , il constitue, avec les districts de Brecknock et de Montgomery, le comté du Powys, zone de gouvernement local de premier niveau créée par le Local Government Act 1972.

Alors que le district admet  au recensement de 1981,  sont comptabilisés lors du recensement de 1991. La superficie du territoire du district est évaluée à  en 1978.

Toponymie 
Simplement défini par un ensemble de territoires par le Local Government Act 1972, le district prend le nom officiel de Radnor en vertu du Districts in Wales (Names) Order 1973, un décret en Conseil du  pris par le secrétaire d’État pour le Pays de Galles. Aussi, par délibération du conseil du district, sa dénomination est transformée en Radnorshire au .

Ainsi, le district tient son appellation originelle du village de New Radnor, ancien chef-lieu du comté du Radnorshire, puis, l’appellation de ce comté, dont les limites se confondent avec celles du district.

Histoire 
Le district de Radnor est érigé au  à partir des territoires suivants :
 le district urbain de  ;
 le district urbain de Llandrindod Wells ; 
 le district urbain de Presteigne ;
 le district rural de Colwyn ;
 le district rural de Knighton ;
 le district rural de New Radnor ;
 le district rural de  ;
 et le district rural de .

Par résolution du conseil avec effet au , le district est renommé en « Radnorshire ». Le changement est entériné par un décret en Conseil daté du , le Radnor District Council Order 1989. Il est aboli au  par le Local Government (Wales) Act 1994, son territoire relevant désormais du comté du Powys au sens de la loi.

Notes et références

Note

Références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .

Articles connexes 
 Gouvernement local au pays de Galles
 Subdivisions du pays de Galles

Lien externe 
 Site officiel du conseil de comté du Powys

Powys
District au pays de Galles
Division administrative fondée en 1974
Division administrative disparue en 1996